„Аскеер“ е българска награда за принос към театралното изкуство.

Наградите се връчват от 1991 година от фондация „А'Аскеер“. Лауреати са актьори, режисьори, композитори, поети и други. Статуетката е дело на Георги Чапкънов.

Носители

Цялостен принос в театралното изкуство

Водеща мъжка роля

Водеща женска роля

Поддържаща мъжка роля

Поддържаща женска роля

Източници

Външни препратки 
 Статуетката „Аскеер“, изваяна от скулптура Георги Чапкънов 
 Номинации и награди „Аскеер 2019“, официален сайт

Театрални награди на България